Neuville kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Neuville-sur-Vanne, departementet Aube i regionen Grand Est, 
 Neuville-sur-Seine, departementet Aube i regionen Grand Est, 
 Neuville-sur-Sarthe, departementet Sarthe i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Neuville-sur-Saône, departementet Rhône i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Neuville-sur-Ornain, departementet Meuse i regionen Grand Est, 
 Neuville-sur-Oise, Île-de-France, Département du Val-d’Oise, 
 Neuville-sur-Escaut, departementet Nord i regionen Hauts-de-France, 
 Neuville-sur-Authou, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Neuville-sur-Ain, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Neuville-sous-Montreuil, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France, 
 Neuville-Saint-Vaast, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France, 
 Neuville-Saint-Rémy, departementet Nord i regionen Hauts-de-France, 
 Neuville-Saint-Amand, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 Neuville-près-Sées, departementet Orne i regionen Normandie, 
 Neuville-lès-Vaucouleurs, departementet Meuse i regionen Grand Est, 
 Neuville-lès-This, departementet Ardennes i regionen Grand Est, 
 Neuville-lès-Lœuilly, departementet Somme i regionen Hauts-de-France, 
 Neuville-lès-Decize, departementet Nièvre i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Neuville-les-Dames, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Neuville-Ferrières, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Neuville-en-Ferrain, departementet Nord i regionen Hauts-de-France, 
 Neuville-en-Avesnois, departementet Nord i regionen Hauts-de-France, 
 Neuville-de-Poitou, departementet Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Neuville-Day, departementet Ardennes i regionen Grand Est, 
 Neuville-Coppegueule, departementet Somme i regionen Hauts-de-France, 
 Neuville-aux-Bois, departementet Loiret i regionen Centre-Val de Loire, 
 Neuville-au-Bois, departementet Somme i regionen Hauts-de-France, 
 Neuville, Puy-de-Dôme, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Neuville, Corrèze, departementet Corrèze i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 La Neuville, departementet Nord i regionen Hauts-de-France,

Kanada 

 Neuville (ort i Kanada, Québec, Capitale-Nationale, lat 46,70, long -71,58), 
 Neuville, Québec, kommun, 

Robotskapade Kanadaförgreningar